Вербіж
 Верхній Вербіж
 Нижній Вербіж